Le psaume 80 peut désigner :
 le psaume 80 (79) : psaume 80 selon la numérotation hébraïque, psaume 79 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 81 (80) : psaume 81 selon la numérotation hébraïque, psaume 80 selon la numérotation grecque.